Just Another Way to Say I Love You — четвёртый студийный альбом американского исполнителя Барри Уайта, выпущенный 25 марта 1975 года на лейбле .

Список композиций

Чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 



Альбомы Барри Уайта
Альбомы 20th Century Fox Records